William Humphrey peut désigner :
  (mort en 1579), métallurgiste britannique ;
 William Humphrey (1740-1810), graveur britannique ;
  (1843-1918), joueur de criquet britannique ;
  (1862-1934), homme politique américain ;
 William Humphrey (1875-1942), acteur américain ;
  (1900-1994), clarinettiste de jazz américain ;
 William Humphrey (1924-1997), écrivain américain ;
  (1967-), homme politique britannique.